Cette page contient les pages d'homonymie de Arjuna, Arjun et Arjuno.

 Allu Arjun (1983-), acteur de cinéma indien ;
 Erigaisi Arjun (2003- ), joueur d'échecs indien.

Arjuna ou Arjun ou Arjuno peut aussi désigner :
 Arjuna, le troisième des cinq frères Pândava dans l'épopée indienne du Mahābhārata ;
 astéroïde Arjuna, une classe d'astéroïdes proches de la Terre dont l'orbite est très similaire à celle de la Terre ;
 Arjuno-Welirang, un volcan indonésien situé sur l'île de Java ;
 Earth Girl Arjuna, un anime japonais ;
 Arjun, un char de combat indien.